La saison 2010-2011 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1 est la  du championnat de France de basket-ball de Nationale masculine 1. La NM1 est le troisième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball et le premier niveau amateur. Dix-huit clubs participent à la compétition.
La NM1 est dirigée par la FFBB.

Les JSA Bordeaux, relégués de Pro B remportent le championnat et sont de nouveau promus. Saint-Étienne, vainqueur des playoffs d'accession, est également promu en Pro B mais la FFBB refuse son accession et maintien le club en Nationale 1.

Clubs participants

Format de la compétition 

À la fin de la saison, l'équipe classée première est directement promue en Pro B et désignée championne de France de NM1. Les équipes classées de la deuxième à la neuvième place s'affrontent en play-offs d'ascension  pour obtenir la deuxième place qualificative. Les quarts de finale se disputent sur un match, sur le parquet du mieux classé. S'ensuit le  opposant les quatre équipes qualifiées et organisé chez le premier de la saison régulière.

Les équipes classées  à  à l'issue de la saison régulière sont reléguées en Nationale 2. Il est important de noter que le Centre fédéral BB, qui est un club regroupant les joueurs cadets appartenant à l'INSEP, ne peut ni descendre ni monter d'un échelon. Ainsi, si le club termine entre la  et la  place du classement, le  de la saison régulière est relégué à sa place.

Faits marquants 

Les quarts de finale des play-offs d'accession ont lieu les 20 et  tandis que les demi-finales ainsi que la finale ont lieu les 28 et  à Bordeaux. La finale oppose le Saint-Etienne Case B, septième de la saison régulière, à l'Étendard de Brest, cinquième, et voit les stéphanois l'emporter sur le score de 89 à 61.

Les clubs amenés à descendre en Nationale 2 sont l'AL Roche Basket, Denek Bat Bayonne Urcuit, le GET Vosges, et Saint-Chamond Basket. Le club de Liévin Basket 62, en raison d'un problème de charte d'arbitrage lors de la saison 2009-2010 se voit dans un premier temps dépossédé d'un point par la FFBB, le faisant passer à la quinzième place du classement et le condamnant à la descente, au profit de Denek Bat. Toutefois, Liévin fait appel de cette décision. La FFBB lève finalement la sanction et officialise la relégation de Denek Bat.

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matches

Leader journée par journée

Playoffs d'accession à la Pro B 

Les équipes classées de la deuxième à la neuvième place s'affrontent lors des playoffs d'accession. Le Final Four est organisé chez le champion de France, premier de la saison régulière, Bordeaux.

Vainqueur du championnat 

Aurélien Caille, Romain Dardaine, Gauthier Darrigand, Martin Diaw, Miloud Doubal, Sami Driss, Ahmed Fellah, John Ford, Alioune M'Boup, Laurent Perrin, Mamoudou SyEntraîneur : Tommy Davis

Statistiques

Individuelles

Records sur un match

Joueurs leaders de la saison régulière

Collectifs

Équipes leaders de la saison régulière

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe de France 2010-2011
 Saison 2010-2011 de Pro A
 Saison 2010-2011 de Pro B
 Saison 2010-2011 de LFB (féminin)

Championnat de France de basket-ball NM1
France M3
Basket-ball M3
Championnat M3